Judith Cahen peut désigner :
 Judith Cahen, une chercheur sur le Moyen-Orient ;
 Judith Cahen (1967-), une réalisatrice, scénariste et actrice française.